Еки́мов — русская фамилия.

Известные носители 
 Екимов, Алексей Иванович (род. 1945) — российский учёный в области физики твердотельных наноструктур.
 Екимов, Андрей Петрович (ум. 1820) — русский художник и гравёр на меди.
 Екимов, Артём Александрович (род. 1986) — российский легкоатлет.
 Екимов, Борис Петрович (род. 1938) — русский прозаик и публицист.
 
 Екимов, Владимир Никонович (1921—1985) — директор Новокузнецкого алюминиевого завода.
 Екимов, Вячеслав Владимирович (род. 1966) — российский велогонщик, спортивный функционер.
 Екимов, Григорий Андреевич (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Екимов, Дмитрий Владимирович (род. 1971) — советский, белорусский и российский футболист, тренер.
 
 Екимов, Михаил Михайлович (в монашестве Мефодий; 1824—1898) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 Екимов, Николай Георгиевич (1927—1997) — советский конструктор ракетного вооружения, лауреат Государственной премии СССР.
 Екимов, Пётр Екимович (ок. 1735 — после 1795) — русский переводчик Гомера.
 Екимов, Сергей Николаевич (род. 1985) — российский боксёр.

 Екимова, Анастасия Алексеевна (род. 1986) — белорусская теннисистка.

См. также 
 Якимов

Примечания